Alias hace referencia a varios artículos:

 Alias, seudónimo con que puede ser conocida una persona.

Entretenimiento 
 Alias, serie de televisión estadounidense;
 Alias Gardelito, película argentina de 1961;

Informática 
 Alias (Unix), comando del estándar Unix.
 Alias (Mac OS), fichero de pequeño tamaño que representa a otro objeto en el sistema de archivos de Mac OS.
 Alias Systems Corporation, empresa desarrolladora del programa Maya.

Enlaces externos